Syrota est un nom de famille, porté entre autres par les deux frères :

 André Syrota, directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
 Jean Syrota, haut fonctionnaire français et spécialiste du secteur énergétique.